Die First Division 1990/91 war die 52. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 29. September 1990 und endete am 12. Mai 1991.

Meister wurde Apollon Limassol.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Die beiden letzten Teams stiegen direkt ab, der Drittletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1990
Fußballsaison 1990/91